Dobrotwir (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs im Rajon Kamjanka-Buska der Oblast Lwiw im Westen der Ukraine.

Die Siedlung ist 50 Kilometer nordöstlich von Lwiw und 13 Kilometer nördlich der Rajonshauptstadt Kamjanka-Buska am Bug gelegen.

Der Ort wurde 1951 nahe dem namensgebenden Ort Staryj Dobrotwir () durch den Bau eines Heizkraftwerks gegründet. 1956 wurde das Kraftwerk in Betrieb gesetzt, seit 1959 hat Dobrotwir den Status einer Siedlung städtischen Typs.
Am 12. Juni 2020 wurde die Siedlung städtischen Typs zum Zentrum der neu gegründeten Siedlungsgemeinde Dobrotwir (Добротвірська міська громада/Dobrotwirska miska hromada). Zu dieser zählen auch die 19 in der untenstehenden Tabelle aufgelistetenen Dörfer im Rajon Tscherwonohrad; bis dahin bildet sie die Siedlungsratsgemeinde Dobrotwir (Добротвірська міська рада/Dobrotwirska miska rada) im Rajon Kamjanka-Buska.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Dobrotwir Teil der Gemeinde:

Das von DTEK betriebene Kraftwerk nutzt Gas und Kohle und liefert den Großteil seiner Energie nach Polen.

Söhne und Töchter der Ortschaft 
 Michał Śliwiński (* 1970), Kanute

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Lwiw
Rajon Tscherwonohrad
Gegründet 1951
Ort am Bug